Csehország
Stod, település a Dél-plzeňi járásban

 Norvégia
Stod, megszűnt község Nord-Trøndelag megyében